Die dreizehnte Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series XIII) startete im Oktober 2019 und sollte im September 2020 enden. Wegen der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Ausfällen von Rennen, wurde die Serie um ein Jahr verlängert und endete im November 2021.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups sollten bis zu neun Rennen eingehen: jeweils der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2019 und der Tokio-, der Boston-, der London-, der Berlin- und der Chicago-Marathon 2020, sowie der Männer-Marathon der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 in Doha und der Marathon der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden im Jahr 2020 die Läufe in Boston, Berlin, Chicago und New York abgesagt, der olympische Marathonlauf fand 2021 statt. Durch die Verlängerung bis 2021 gab es letztendlich bei den Männern 11, bei den Frauen 10 Wertungsläufe.

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet wurden:
 25 für einen Sieg
 16 für eine Zweitplatzierung
 9 für eine Drittplatzierung
 4 für eine Viertplatzierung
 1 für einen fünften Platz

Endergebnis

Männer

Frauen

Weblinks 
 Website der World Marathon Majors

2019/19
Leichtathletikveranstaltung 2019
Leichtathletikveranstaltung 2020
Leichtathletikveranstaltung 2021